Госсе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Госсе, Давид (род. 1970) — французский преподаватель-ученый, китаевед, геополитический и экономический аналитик.
 Госсе, Филип Генри (1810—1888) — английский натуралист и популяризатор естествознания.

См. также 
 Госс
 Госе